Devon Aoki (Nova York, 1982), model i actriu estatunidenca
 Isao Aoki (1942), golfista japonès
 Kotomi Aoki (1980), mangaka japonesa
 Mitsue Aoki, mangaka japonès
 Takao Aoki, mangaka japonès
 Takeshi Aoki (Gumma, 1982), futbolista japonès 
 Yuji Aoki (1945 - 2003), mangaka japonès
 Yozo Aoki (1929), futbolista japonès